Чайна Оупън 2011 е 13-ото издание на Чайна Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Пекин, Китай от 1 до 9 октомври. Поставената под номер 1 в схемата Каролине Возняцки защитава титлата си, но е елиминирана на четвъртфинала от Флавия Пенета. Трофеят печели Агнешка Радванска, която надиграва със 7 – 5, 0 – 6, 6 – 4 на финала Андреа Петкович. Това е трета титла за полякинята през сезона и общо седма в кариерата ѝ. На двойки Чия-Джун Чуан и Олга Говорцова са победителки от Чайна Оупън 2010, но отпадат още в първия кръг. В спор за титлата номер 1 Квета Пешке и Катарина Среботник стават шампионки след 2:0 сета над Дулко / Пенета.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (четвъртфинал)
  Виктория Азаренка (осминафинал, отказва се поради травма на десния крак)
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  На Ли (1 кръг)
  Петра Квитова (2 кръг)
  Саманта Стосър (2 кръг)
  Франческа Скиавоне (2 кръг)
  Марион Бартоли (осминафинал)
  Андреа Петкович (финал)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Агнешка Радванска (шампионка)
  Шуай Пън (1 кръг)
  Анастасия Павлюченкова (четвъртфинал)
  Сабине Лисицки (2 кръг, отказва се поради храносмилателни проблеми)
  Флавия Пенета (2 кръг)
  Светлана Кузнецова (2 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (полуфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Шуай Пън /  Цзе Джън (четвърфинал)
  Даниела Хантухова /  Агнешка Радванска (четвърфинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Чайна Оупън